Мали-Извор — топоним:
 Мали-Извор — село в Болгарии;
 Мали-Извор — село в Сербии, в общине Болевац;
 Мали-Извор — село в Сербии, в общине Зайечар.